Le championnat de Belgique de football 1974-1975 est la  du championnat de première division belge. Il s'agit de la première saison du championnat belge en tant que compétition entièrement professionnelle, qui réunit pour l'occasion vingt clubs, un record.

Le sacre revient au Racing White Daring de Molenbeek, qui devance largement ses poursuivants et décroche son premier titre national, qui restera à jamais leur unique trophée.

En bas de tableau, trois clubs sont relégués, pour réduire le nombre de participants à 19 la saison prochaine. Parmi eux se trouvent deux des cinq promus, Winterslag et l'Olympic Club de Montignies-sur-Sambre, ainsi que le KFC Diest. Pour les deux derniers cités, cette saison est toujours la dernière qu'ils aient disputée au plus haut niveau national.

Clubs participants 
Vingt clubs prennent part à ce championnat, c'est quatre de plus que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (3) K. Berchem Sport

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec vingt clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Alfred Riedl (R. Antwerp FC) avec 28 goals. Il est le  à remporter deux fois cette récompense et le quatrième étranger, 73 ans après Herbert Potts.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 26 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Racing White Daring de Molenbeek ()
 Treizième champion de Belgique différent
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Les trois derniers, l'Olympic, Winterslag et le KFC Diest sont relégués en Division 2. Ils ne sont remplacés que par deux équipes, pour réduire le nombre de participants à 19 la saison prochaine. Les deux promus sont le KRC Malines, champion, et la RAA Louviéroise, vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Deux clubs font leurs débuts dans la plus haute division belge. Ils sont les  et  différents à y apparaître.
 Le K. SC Lokeren est le  de la province de Flandre-Orientale à évoluer dans la plus haute division belge.
 Le K. FC Winterslag est le  de la province de Limbourg à évoluer dans la plus haute division belge.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1